Sleeper (englisch „Schläfer“) steht für:

 derzeit nicht aktiver Agent, siehe Maulwurf (Agent)
 Sleeper, britische Popband
 Sleeper (Keith-Jarrett-Album), 2012 veröffentlichtes Livealbum
 Sleeper (Comic), eine Comicreihe des WildStorm-Universums
 Sleeper, Spielfilm (1973) von Woody Allen, siehe Der Schläfer
 Sleeper (2018), Spielfilm von Philippe Gagnon
 The Sleeper, britischer Fernsehfilm (1973)
 The Sleeper, amerikanischer Horrorfilm (2012)
 The Sleeper, Gedicht von Edgar Allan Poe, siehe Die Schlafende
 The Sleeper, Gedicht von Walt Whitman
 Sleeper (Auto), unscheinbares Auto mit hoher Leistung

Personen:

 Albert Sleeper (1862–1934), US-amerikanischer Politiker
 Henry Davis Sleeper (1878–1934), US-amerikanischer Designer und Kunstsammler
 Mittelname von Elias S. Stover (1836–1927), US-amerikanischer Politiker
 Grim Sleeper, Spitzname des US-amerikanischen Serienmörders Lonnie David Franklin Jr.

Siehe auch:

 Sleeper Cell
 Sleepers (Begriffsklärung)